La Sorcière… mal aimée est le soixante-troisième tome de la série de bande dessinée Ric Hochet. Cet album constitue la suite de B.D. meurtres.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Commissaire Brébant de la P.J. belge
 Hélène : jeune médium, descendante de Helen Malcolm, sorcière anglaise
 Olinsky : tueur à gages russe emprisonné à la fin de B.D. meurtres
 Nadine
 Morelli : dessinateur, auteur de Dédé le hérisson
 Aurélia : présidente du club
 Axelle Pozzo : femme de Bertrand Pozzo, éditeur
 Aglaé : secrétaire du club

Résumé 
Hélène, jeune médium, lance un appel à Ric Hochet à la télévision : il aurait commis une erreur dans sa dernière enquête. Ric retrouve l'ensemble des membres du club de B.D. meurtres et se rend en Belgique chez Hélène. Celle-ci prédit qu'Olinsky va faire parler de lui, et qu'il n'était que l'homme de main : Ric n'a pas trouvé le commanditaire des meurtres. Effectivement, Olinsky s'évade et veut retrouver Hélène et Ric.

Pendant ce temps, Ric et tout le club assistent au sabbat des Macrales, où Ric est intronisé baron. Axelle est attaquée et laissée pour morte. Ric, qui surveillait de nuit la maison d'Hélène, est attaqué par Olinsky et attaché à une croix dont l'assise a été sabotée, au-dessus du gouffre aux Macrales. Il se fait passer pour mort, pour tenter de tromper Olinsky qui déjoue la surveillance policière et enlève Hélène, qui a eu le temps de laisser un message codé à Ric avec les cartes de tarot.

Celui-ci va vers les grottes de Salem où il découvre, en plus d'Olinsky et Hélène, Morelli, le commanditaire des meurtres. Mais Olinsky tire sur le dessinateur, avant d'être abattu par Brébant qui arrivait.

Lieux 
La Wallonie, dont les traditions liées aux sorcières sont évoquées.

Notes et références

Voir aussi 

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 2000
2000 en fantasy